Mnemosyne – w mitologii greckiej bogini i uosobienie pamięci
 Mnemosyne – planetoida o numerze katalogowym 57
 Mnemosyne – amerykański film eksperymentalny w reżyserii Beaty Poźniak

Zobacz też 

 Parnassius mnemosyne (niepylak mnemozyna) – gatunek motyla z rodziny paziowatych